Peruzzi puede hacer referencia a:

Personas 
Angelo Peruzzi; exarquero de fútbol italiano, campeón del mundo en 2006, entrenador.
Gino Peruzzi, futbolista argentino.
Giuseppe Maria Peruzzi, obispo italiano.
Familia Peruzzi, de origen florentino, conocida en el siglo XII y de la cual provienen personajes ilustres tales como:
 Baldassarre Peruzzi, pintor y arquitecto italiano.
 Giovanni Sallustio Peruzzi, arquitecto italiano, hijo de Baldassarre.
 Ubaldino Peruzzi, primer intendente de Florencia.
 Lorenzo Peruzzi Botánico italiano (abrev. Peruzzi)

Lugares 
Arco de los Peruzzi, en Florencia, Italia, entre la via de' Benci y la piazza Peruzzi.
Capilla Peruzzi,  en la Basílica de la Santa Cruz, en Florencia.
Palazzo Peruzzi, nombre de diversos palacios florentinos.
Piazza Peruzzi, plaza en Florencia.
Torre de los Peruzzi, torre en la plaza homónima, en Florencia.